Danyael Sugawara, né le  à Sapporo, est un réalisateur, producteur et scénariste nippo-néerlandais.

Filmographie 
 2003 : 
 2004 : 
 2006 : Champagne
 2006 : 
 2007 : 
 2008 : 
 2009 : 
 2011 : 
 2012 : Fatih
 2015 : 
 2015 : 
 2017 : Odds

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1975
Naissance à Sapporo
Réalisateur néerlandais
Producteur néerlandais de cinéma
Scénariste néerlandais de cinéma
Double nationalité